Mosco – nome comune della famiglia dei Moschidi
Mosco – poeta siceliota
Giovanni Mosco – monaco bizantino